Peucedanum gummiferum är en flockblommig växtart som först beskrevs av Carl von Linné, och fick sitt nu gällande namn av Wijnands. Peucedanum gummiferum ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Siljor
gummiferum